Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 10 — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 26 по 30 ноября 2011 года в Академии снукера в Шеффилде, Англия. Победителем стал Майкл Холт, обыгравший в финале Доминика Дэйла со счётом 4:2.

Результаты

Предварительные раунды

Первый раунд

Второй раунд

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 147, 109 Рики Уолден
 147 Дэвид Грэй
 145 Питер Лайнс
 142, 103, 102 Бен Вулластон
 134, 131 Кен Доэрти
 133 Джимми Робертсон
 132, 106 Том Форд
 132, 102 Цао Юйпэн
 130, 120, 109, 103, 101 Марко Фу
 129, 100 Грэм Дотт
 129 Алистер Картер
 128 Лю Сун
 126 Энтони Макгилл
 123, 100 Тянь Пэнфэй
 123 Райан Дэй
 123 Джо Перри
 121 Мартин Гоулд
 120 Крис Норбери
 120 Нил Робертсон
 119 Джейми Коуп

 119 Рори Маклауд
 119 Стивен Ли
 113, 106 Дуэйн Джонс
 113, 106 Дэйв Харольд
 113 Доминик Дэйл
 110, 103 Стивен Магуайр
 110 Стивен Хендри
 109 Скотт Маккензи
 108 Фергал О'Брайен
 106 Лиам Хайфилд
 105 Эндрю Норман
 104 Джон Хиггинс
 102 Майкл Холт
 102 Сэм Бэйрд
 101 Энди Хикс
 101 Найджел Бонд
 101 Джадд Трамп
 100 Джек Лисовски
 100 Дэвид Гилберт

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 10-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере